Az 1939-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 13. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokság azonban nem fejeződött be, mivel Németország lerohanta Lengyelországot és kitört a második világháború.

A bajnokság állása

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1939
Lengyel 1